

3 miejscowości w Polsce 
 Święcica – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Święcica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów
 Święcica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany

Inne 
 Święcica – rzeka na Białorusi
 Święcica – dawny zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna.